Темите (102 – 131) по-долу са покрити в глава IV-та: Миология от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Mechanics of muscle ()

unipennate
 bipennate

origin
 insertion
 synergic muscles
 fixation muscles
 The Mechanics of Muscle

The Direction of the Muscle Pull

The Action of the Muscle Pull on the Tendon
 The Strength of Muscles

absolute muscle strength
 The Work Accomplished by Muscles
 physiological cross-section
 maximum shortening
 position of the joint

The Action of Muscles on Joints

Levers

development of the muscles ()

The Myotomic Muscles
 The Ventrolateral Muscles of the Neck
 Muscles of the Shoulder girdle and Arm

The Myotomic Muscles
 The Muscles of the Leg
 The Muscles of the Head

Striped muscle (Voluntary muscle)
 perimysium
 epimysium
 fasciculi
 endomysium
 muscular fiber
 sarcolemma

muscle columns
 sarcoplasm
 areas of Cohnheim
 sarcostyles

Dobie's line (Kraus's membrane)
 lines of Hensen
 sarcomere
 sarcous element

capillaries of striped muscle

Tendons, aponeuroses, and fasciae ()

Tendons
 organs of Golgi
 Aponeuroses
 fasciae

fasciae
 superficial fascia
 white fibers
 yellow elastic fibers
 matrix
 cells of areolar tissue
 lamellar cells
 Clasmatocytes
 Granule cells
 Plasma cells
 wandering cells
 pigment cells

fasciae
 deep fascia

The fasciae and muscles of the head

The muscles of the scalp ()

Epicranius
 Skin of the Scalp
 superficial fascia
 Epicranius (Occipitofrontalis)

Occipitalis
 Frontalis

galea aponeurotica (epicranial aponeurosis)
 Transversus nuchæ

The muscles of the eyelid ()

Levator palpebræ superioris
 Orbicularis oculi (Orbicularis palpebrarum)
 medial palpebral ligament
 palpebral portion
 orbital portion
 lacrimal part (Tensor tarsi)

Orbicularis oculi (Orbicularis palpebrarum)
 medial palpebral ligament (tendo oculi)
 lateral palpebral raphé
 Corrugator (Corrugator supercilii)

The muscles of the nose ()

Procerus (Pyramidalis nasi)
 Nasalis (Compressor naris)
 Depressor septi (Depressor alœ nasi)
 Dilatator naris posterior
 Dilatator naris anterior

The muscles of the mouth ()

muscles of the mouth

Quadratus labii superioris
 angular head
 infraorbital head
 zygomatic head
 Caninus (Levator anguli oris)
 Zygomaticus (Zygomaticus major)
 Mentalis (Levator menti)
 Quadratus labii inferioris (Depressor labii inferioris; Quadratus menti)
 Triangularis (Depressor anguli oris)
 Transversus menti

Buccinator
 suctorial pad
 pterygomandibular raphé (pterygomandibular ligament)
 Orbicularis oris

lateral band (m. incisivus labii superioris)
 medial band (m. nasolabialis)
 philtrum
 m. incisivus labii inferioris
 Risorius

The muscles of mastication ()

Parotideomasseteric fascia (masseteric fascia)
 Masseter
 Tooth cement
 Cementoenamel junction
 Cementoma
 Cementoblast
 Cementoblastoma
 Cementogenesis
 Cemento-osseous dysplasia

Temporal fascia
 Temporalis (Temporal muscle)
 Pterygoideus externus (External pterygoid muscle)

Pterygoideus internus (Internal pterygoid muscle)

The fasciae and muscles of the anterolateral region of the neck

The superficial cervical muscle ()

Platysma

The lateral cervical muscles ()

Fascia colli (deep cervical fascia)
 investing portion of the fascia
 Above
 parotideomasseteric fascia
 stylomandibular ligament
 sphenomandibular ligament
 pterygospinous ligament

Fascia colli (deep cervical fascia)
 Below
 suprasternal space (space of Burns)
 fascia which lines the deep surface of the Sternocleidomastoideus
 carotid sheath
 prevertebral fascia

Fascia colli (deep cervical fascia)
 fascia which lines the deep surface of the Sternocleidomastoideus
 prevertebral fascia
 buccopharyngeal fascia
 retropharyngeal space
 pretrachial fascia
 Sternocleidomastoideus (Sternomastoid muscle)
 Triangles of the neck
 anterior triangle

Triangles of the neck
 posterior triangle

The supra- and infrahyoid muscles ()

Suprahyoid muscles

Digastricus (Digastric muscle)
 posterior belly
 anterior belly

Digastricus (Digastric muscle)
 suprahyoid aponeurosis
 submaxillary triangle
 carotid triangle
 suprahyoid triangle or submental triangle
 Stylohyoideus (Stylohyoid muscle)
 Omohyoideus
 Stylohyoid ligament (ligamentum stylohyoideus)

Stylohyoid ligament (ligamentum stylohyoideus)
 epihyal
 Mylohyoideus (Mylohyoid muscle)
 Geniohyoideus (Geniohyoid muscle)

Infrahyoid muscles

Sternohyoideus (Sternohyoid muscle)
 Sternothyreoideus (Sternothyroid muscle)

Thyreohyoideus (Thyrohyoid muscle)
 Omohyoideus (Omohyoid muscle)
 occipital triangle
 subclavian triangle
 carotid triangle
 muscular triangle

The anterior vertebral muscles ()

Longus colli

Longus capitis (Rectus capitis anticus major)
 Rectus capitis anterior (Rectus capitis anticus minor)
 Rectus capitis lateralis

The lateral vertebral muscles ()

Scalenus anterior (Scalenus anticus)
 Scalenus medius
 Scalenus posterior (Scalenus posticus)

The fasciae and muscles of the trunk

The deep muscles of the back ()

Lumbodorsal fascia (fascia lumbodorsalis; lumbar aponeurosis and vertebral fascia)
 nuchal fascia
 Splenius capitis
 Splenius cervicis (Splenius colli)
 Дълбок гръбен мускул (m. erector spinae)

Iliocostalis
 Iliocostalis lumborum (Iliocostalis muscle; Sacrolumbalis muscle)
 Iliocostalis dorsi (Musculus accessorius)
 Iliocostalis cervicis (Cervicalis ascendens)
 Longissimus
 Longissimus dorsi
 Longissimus cervicis (Transversalis cervicis)
 Longissimus capitis (Trachelomastoid muscle)
 Spinalis
 Spinalis dorsi

Spinalis
 Spinalis cervicis (Spinalis colli)
 Spinalis capitis (Biventer cervicis)
 Semispinalis
 Semispinalis dorsi
 Semispinalis cervicis (Semispinalis colli)
 Semispinalis capitis (Complexus)
 Spinalis capitis (Biventer cervicis)
 Multifidus (Multifidus spinæ)
 Rotatores (Rotatores spinæ)
 Interspinales

Extensor coccygis
 Intertransversarii (Intertransversales)
 Intertransversarii anteriores
 Intertransversarii posteriores
 Intertransversarii laterales
 Intertransversarii mediales

The suboccipital muscles ()

Rectus capitis posterior major (Rectus capitis posticus major)
 Rectus capitis posterior minor (Rectus capitis posticus minor)

Obliquus capitis inferior (Obliquus inferior)
 Obliquus capitis superior (Obliquus superior)
 Suboccipital triangle

The muscles of the thorax ()

Intercostal fasciae

Intercostales (Intercostal muscles)
 Intercostales externi (External intercostals)
 anterior intercostal membranes
 Intercostales interni (Internal intercostals)
 posterior intercostal membranes
 Subcostales (Infracostales)
 Transversus thoracis (Triangularis sterni)
 Levatores costarum
 Levatores costarum breves

Levatores costarum
 Levatores costarum longi
 Serratus posterior superior (Serratus posticus superior)
 Serratus posterior inferior (Serratus posticus inferior)
 Diaphragm
 Medial lumbocostal arch (arcus lumbocostalis medialis; internal arcuate ligament)

Lateral lumbocostal arch (arcus lumbocostalis lateralis; external arcuate ligament)
 Crura
 right crus
 left crus

Central tendon of diaphragm
 Openings in the Diaphragm
 aortic hiatus
 esophageal hiatus
 vena caval foramen
 lesser apertures

Respiration, mechanism of:

The muscles and fasciae of the abdomen ()

The anterolateral muscles

Superficial fascia
 superficial layer (fascia of Camper)
 deep layer (fascia of Scarpa)

Obliquus externus abdominis (External or descending oblique muscle)

Obliquus externus abdominis (External or descending oblique muscle)
 aponeurosis of the Obliquus externus abdominis
 linea alba
 inguinal ligament
 lacunar ligament
 reflected inguinal ligament
 Subcutaneous inguinal ring (annulus inguinalis subcutaneus; external abdominal ring)
 crura of the ring
 inferior crus (external pillar)
 superior crus (internal pillar)
 Intercrural fibers (fibræ intercrurales; intercolumnar fibers)

Intercrural fibers (fibræ intercrurales; intercolumnar fibers)
 intercrural fascia
 external spermatic fascia
 Inguinal ligament (ligamentum inguinale; Poupart's ligament)

Lacunar ligament (ligamentum lacunare [Gimbernati]; Gimbernat’s ligament)
 Reflected inguinal ligament (ligamentum inguinale reflexum; triangular fascia)
 Ligament of Cooper
 Вътрешен кос коремен мускул (m. obliquus internus abdominis)

Вътрешен кос коремен мускул (m. obliquus internus abdominis)
 inguinal aponeurotic falx

Cremaster
 cremasteric fascia
 Transversus abdominis (Transversalis muscle)
 inguinal aponeurotic falx (falx aponeurotica inguinalis; conjoined tendon of Internal oblique and Transversalis muscle)

inguinal aponeurotic falx (falx aponeurotica inguinalis; conjoined tendon of Internal oblique and Transversalis muscle)
 interfoveolar ligament of Hesselbach
 Rectus abdominis

Rectus abdominis
 tendinous inscriptions
 linea semicircularis
 Pyramidalis

Linea alba
 adminiculum lineae albae
 Lineae semilunares

Transversalis fascia
 deep crural arch
 abdominal inguinal ring (annulus inguinalis abdominis; internal or deep abdominal ring)
 infundibuliform fascia
 Inguinal canal (canalis inguinalis; spermatic canal)
 Extraperitoneal connective tissue

Deep crural arch

The posterior muscles

Fascia covering the quadratus lumborum

Quadratus lumborum

The muscles and fasciae of the pelvis ()

pelvic diaphragm
 Pelvic fascia
 fascia of the Obturator internus

Pelvic fascia
 fascia of the Obturator internus
 Alcock's canal
 fascia of the Piriformis
 diaphragmatic part of the pelvic fascia
 anal fascia

Pelvic fascia
 tendinous arch or white line of the pelvic fascia
 endopelvic part of the pelvic fascia
 vesical layer
 rectovesical layer
 rectal layer
 Levator ani

Levator ani
 anococcygeal raphé

Levator ani
 Levator prostatae
 Iliococcygeus
 Iliosacralis
 Pubococcygeus
 Puborectalis
 Sphincter recti
 Coccygeus

The muscles and fasciae of the perineum ()

The muscles of the anal region

Superficial fascia

Deep fascia
 Ischiorectal fossa (fossa ischiorectalis)
 Corrugator cutis ani
 Sphincter ani externus (External sphincter ani)

anococcygeal raphé
 Sphincter ani internus (Internal sphincter ani)

The muscles of the urogenital region in the male

superficial layer of superficial fascia
 deep layer of superficial fascia (fascia of Colles)

Central tendinous point of the perineum
 Transversus perinæi superficialis (Transversus perinæi; Superficial transverse perineal muscle)

Bulbocavernosus (Ejaculator urinæ; Accelerator urinæ)
 Ischiocavernosus (Erector penis)
 Deep fascia
 urogenital diaphragm (triangular ligament)
 inferior fascia of the urogenital diaphragm

superior fascia of the urogenital diaphragm
 transverse ligament of the pelvis
 Transversus perinæi profundus
 Constrictor urethræ
 Sphincter urethræ membranaceæ

The muscles of the urogenital region in the female

Transversus perinæi superficialis (Transversus perinæi; Superficial transverse perineal muscle)
 Bulbocavernosus (Sphincter vaginæ)
 Ischiocavernosus (Erector clitoridis)
 fascia of the urogenital diaphragm

Transversus perinæi profundus

The fascia and muscles of the upper extremity

The muscles connecting the upper extremity to the vertebral column ()

Trapezius
 Latissimus dorsi

axillary arch
 lumbar triangle of Petit
 triangle of ausculation
 Rhomboideus major
 Rhomboideus minor

Повдигач на лопатката (m. levator scapulae)

The muscles connecting the upper extremity to the anterior and lateral thoracic walls ()

Superficial fascia
 ligamenta suspensoria
 Pectoral fascia

Pectoral fascia
 axillary fascia
 suspensory ligament of the axilla
 Pectoralis major

Pectoralis major
 Costocoracoideus
 Chondro-epitrochlearis
 Sternalis
 Coracoclavicular fascia (fascia coracoclavicularis; costocoracoid membrane; clavipectoral fascia)
 costocoracoid ligament

Pectoralis minor
 Pectoralis minimus
 Subclavius
 Serratus anterior (Serratus magnus)

The muscles and fasciae of the shoulder ()

Deltoideus (Deltoid muscle)

Subscapular fascia (fascia subscapularis)
 Subscapularis
 Supraspinatous fascia (fascia supraspinata)
 Supraspinatus

Infraspinatous fascia (fascia infraspinata)
 Подгребенов мускул (m. infraspinatus)
 Малък объл мускул (m. teres minor)

Голям объл мускул (m. teres major)

The muscles and fasciae of the arm ()

Brachial fascia (fascia brachii; deep fascia of the arm)
 lateral intermuscular septum
 medial intermuscular septum

Coracobrachialis
 Biceps brachii (Biceps; Biceps flexor cubiti)

lacertus fibrosus (bicipital fascia)
 Brachialis (Brachialis anticus)
 Triceps brachii (Triceps; Triceps extensor cubiti)
 tendon of the Triceps brachii

triangular space
 quadrangular space
 Variations
 Subanconæus

The muscles and fasciae of the forearm ()

Antibrachial fascia (fascia antibrachii; deep fascia of the forearm)

The volar antibrachial muscles: superficial group

Pronator teres
 Flexor carpi radialis
 Palmaris longus

Flexor carpi ulnaris

Flexor digitorum sublimis

The volar antibrachial muscles: deep group

Дълбок сгъвач на пръстите (m. flexor digitorum profundus)

vincula tendina
 vincula brevia
 vincula longa
 Дълъг сгъвач на палеца (m. flexor pollicis longus)
 Pronator quadratus

The dorsal antibrachial muscles: superficial group

Мишнично-лъчев мускул (m. brachioradialis)

Extensor carpi radialis longus (Extensor carpi radialis longior)
 Extensor carpi radialis brevis (Extensor carpi radialis brevior)
 Extensor digitorum communis

Extensor digiti quinti proprius (Extensor minimi digiti)
 Extensor carpi ulnaris
 Anconæus

The dorsal antibrachial muscles: deep group

Supinator (Supinator brevis)

Abductor pollicis longus (Extensor oss. metacarpi pollicis)
 Extensor pollicis brevis (Extensor primi internodii pollicis)
 Extensor pollicis longus (Extensor secundi internodii pollicis)

Extensor indicis proprius (Extensor indicis)

The muscles and fasciae of the hand ()

thenar eminence
 hypothenar eminence
 Volar carpal ligament (ligamentum carpi volare)
 Transverse carpal ligament (ligamentum carpi transversum; anterior annular ligament)

Mucous sheaths of wrist
 Common synovial sheath for the flexor tendons

Dorsal carpal ligament (ligamentum carpi dorsale; posterior annular ligament)

Mucous sheaths on back of wrist

Palmar aponeurosis (aponeurosis palmaris; palmar fascia)

Superficial transverse ligament of the fingers

The lateral volar muscles

Abductor pollicis brevis (Abductor pollicis)
 Opponens pollicis
 Къс сгъвач на палеца (m. flexor pollicis brevis)
 first interosseous volaris

Adductor pollicis (obliquus) (Adductor obliquus pollicis)
 Adductor pollicis (transversus) (Adductor transversus pollicis)

The medial volar muscles

Palmaris brevis
 Abductor digiti quinti (Abductor minimi digiti)

Flexor digiti quinti brevis (Flexor brevis minimi digiti)
 Opponens digiti quinti (Opponens minimi digiti)

The intermediate muscles

Lumbricales
 Interossei dorsales (Dorsal interossei)
 Abductor indicis

Interossei volares (Palmar interossei)
 Interosseus volaris primus

The muscles and fasciae of the lower extremity

The muscles and fasciae of the iliac region ()

The Muscles and Fasciae of the Iliac region

Fascia Covering the Psoas and Iliacus
 portion covering the Psoas
 portions investing the Iliacus (fascia iliaca; iliac fascia)
 iliopectineal fascia

Голям объл поясен мускул (m. psoas major)
 Малък объл поясен мускул (m. psoas minor)
 Хълбочен мускул (m. iliacus)

The muscles and fasciae of the thigh ()

The anterior femoral muscles

Superficial fascia
 fossa ovalis (saphenous opening)
 fascia cribrosa
 Deep fascia
 fascia lata
 iliotibial band (tractus iliotibialis)

Fossa ovalis (saphenous opening)
 superficial portion of the fascia lata
 falciform margin
 superior cornu
 inferior cornu
 deep portion

Шивашки мускул (m. sartorius)
 Четириглав бедрен мускул (m. quadriceps femoris)
 Прав бедрен мускул (m. rectus femoris)
 Широк латерален бедрен мускул (m. vastus lateralis)

Четириглав бедрен мускул (m. quadriceps femoris)
 Широк медиален бедрен мускул (m. vastus medialis)
 Широк междинен бедрен мускул (m. vastus intermedius)
 tendons
 prepatellar bursa
 Articularis genu (Subcrureus)

The medial femoral muscles

Нежен мускул (m. gracilis)

Гребенен мускул (m. pectineus)
 Adductores
 Дълъг привеждач (m. adductor longus)

Adductores
 Къс привеждач (m. adductor brevis)
 Голям привеждач (m. adductor magnus)

The muscles of the gluteal region

Gluteal muscles
 Голям седалищен мускул (m. gluteus maximus)
 Среден седалищен мускул (m. gluteus medius)

Gluteal muscles
 Малък седалищен мускул (m. gluteus minimus)

Обтегач на бедрената фасция (m. tensor fasciae femoris)
 Крушовиден мускул (m. piriformis)
 Obturator membrane

Вътрешен затулящ мускул (m. obturatorius internus)
 Мускули близнаци (mm. gemelli)
 Gemellus superior
 Gemellus inferior
 Квадратен бедрен мускул (m. quadratus femoris)
 Външен затулящ мускул (m. obturatorius externus)

The posterior femoral muscles (hamstring muscles) 
 Двуглав бедрен мускул (m. biceps femoris)

Полусухожилен мускул (m. semitendinosus)
 Полуципест мускул (m. semimembranosus)

The muscles and fasciae of the leg ()

The anterior crural muscles

Deep fascia (fascia cruris)
 anterior and posterior peroneal septa
 deep transverse fascia of the leg
 Преден голямопищялен мускул (m. tibialis anterior)
 Tibiofascialis anterior

Дълъг разгъвач на палеца (m. extensor hallucis longus)
 Extensor ossis metatarsi hallucis
 Дълъг разгъвач на пръстите (m. extensor digitorum longus)

Peroneus tertius

The posterior crural muscles: superficial group

Двуглав коремчест мускул (m. gastrocnemius)

Прасцев мускул (m. soleus)
 Триглав мускул на подбедрицата (m. triceps surae)
 Tendo calcaneus (tendo Achillis)
 Стъпален мускул (m. plantaris)

The posterior crural muscles: deep group

Deep transverse fascia

Задколенен мускул (m. popliteus)

Дълъг сгъвач на големия пръст (m. flexor hallucis longus)
 Дълъг сгъвач на пръстите (m. flexor digitorum longus)
 Заден голямопищялен мускул (m. tibialis posterior)

The lateral crural muscles

Дълъг малкопищялен мускул (m. peroneus longus)

Къс малкопищялен мускул (m. peroneus brevis)

The fasciae around the ankle ()

Transverse crural ligament (ligamentum transversum cruris; upper part of anterior annular ligament)
 Cruciate crural ligament (ligamentum cruciatum cruris; lower part of anterior annular ligament)

Laciniate ligament (ligamentum laciniatum; internal annular ligament)
 Peroneal retinacula
 superior retinaculum (external annular ligament)
 inferior retinaculum
 Mucous sheaths of the Tendons Around the Ankle

The muscles and fasciae of the foot ()

Dorsal muscle of the foot
 Extensor digitorum brevis
 congenital disorder Extensor digitorum brevis muscle in sole of the foot
 Extensor hallucis brevis
 Plantar muscles of the foot
 Plantar aponeurosis (aponeurosis plantaris; plantar fascia)

The first layer

Abductor hallucis
 Flexor digitorum brevis
 congenital disorder Flexor digitorum brevis muscle in back of the foot

Abductor digiti quinti (Abductor minimi digiti)

The second layer

Quadratus plantæ (Flexor accessorius)
 Lumbricales

The third layer

Flexor hallucis brevis
 Adductor hallucis (Adductor obliquus hallucis)

Flexor digiti quinti brevis (Flexor digiti quinti brevis muscle (foot))
 Opponens digiti quinti

The fourth layer

Interossei
 Interossei dorsales (Dorsal interossei muscles (foot))
 Interossei plantares (Plantar interossei)

Вижте също 
 Анатомията на Грей
 Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: IV. Миология

Анатомия на Грей